Le tournoi de tennis d'Adélaïde est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1988, classée en catégorie Tier V, s'est disputée du  au .

Jana Novotná remporte le simple dames. En finale, elle bat Jana Pospíšilová, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Sylvia Hanika et Claudia Kohde-Kilsch.

Résultats en simple

Tableau

Résultats en double

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Adélaïde
 Saison 1988 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 1988
Adelaide
Tennis en Australie en 1988
Tennis en novembre 1988
Sport en décembre 1988